Lignières (Aube)
 Lignières (Cher)
 Lignières (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos